Richard Samuel peut désigner :
 Richard Samuel (actif de 1770 à 1786), un peintre anglais ;
 Richard Samuel (1952- ), un préfet français.

Voir aussi 
 Richard et Samuel, un duo vocal suisse spécialisé dans le rock français, qui a fait carrière à la fin des années 1960 et au début des années 1970
 Richard et Samuel, un roman inachevé de Max Brod et Franz Kafka